Міссісіпі — штат у США
 Міссісіпі — річка у Північній Америці (США)